Chiesa di Nostra Signora d'Itria a Guasila
 Chiesa di Nostra Signora d'Itria a Paulilatino
 Chiesa di Nostra Signora d'Itria a Orani

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria Odigitria